Sarah Connor (chanteuse)
Sarah Connor (Terminator)